Эдуард Вайтер (; 18 июля 1889, Эшвеге, земля Гессен — 2 мая 1945, замок Иттер) — оберштурмбаннфюрер СС и комендант концлагеря Дахау с 1 ноября 1943 по 26 апреля 1945 года.

Биография

До прихода нацистов 
Эдуард Вайтер родился 18 июля 1889 года в городке Эшвеге, (земля Гессен, Германская империя) в семье кучера. Получил среднее образование и с ранних лет работал продавцом в местной книжной лавке. В 1909 году в возрасте 20 лет завербовался рядовым в Германскую императорскую армию, где прослужил в течение 10 лет. Во время Первой мировой войны был сначала полковым, а затем и дивизионным казначеем в ряде подразделений.

Служил на Западном, Восточном и Балканском фронтах. После поражения Германии в войне и подписания Версальского мира был уволен из вооруженных сил, но вскоре принят на работу в баварскую полицию, где прослужил последующие 15 лет. Политикой в те годы не интересовался.

Служба в СС 
В 1935 году части немецкой полиции были включены в состав вермахта, а в следующем году переподчинены СС. В том же году Вайтер был принят в СС, несмотря на то, что ещё не был членом НСДАП. В следующем году он всё же вступил в партию, но лишь чтобы избежать возможных затруднений в карьере и обвинений в нелояльности власти, которые могли появиться в будущем. В течение последующих семи лет он работал на разных мелких бюрократических должностях, особо не продвигаясь по карьерной лестнице. Это было связано в первую очередь с его чрезмерной аполитичностью.

Тем не менее в конце 1930-х — начале 1940-х годов Вайтер завёл знакомство с начальником Главного административно-хозяйственного управления СС обергруппенфюрером Освальдом Полем, который увидел в нём ответственного и исполнительного работника и де-факто сделал его своим протеже.

Комендант Дахау 
1 ноября 1943 года по рекомендации всё того же Освальда Поля Эдуард Вайтер был назначен комендантом концлагеря Дахау вместо переведённого на ту же должность в концлагерь Майданек оберштурмбаннфюрера Мартина Вайса. При комендантстве Вайтера, которого редко видели в лагере, и без того плохие условия содержания заключённых и отношение к ним охраны значительно ухудшились. В частности, Вайтер не предпринимал почти никаких действий в связи с наплывом заключённых в результате повсеместного отступления сил вермахта и ликвидации ряда лагерей, находившихся на Востоке. Новые бараки для проживания практически не строились, а старые были переполнены, что серьёзно увеличило распространение инфекций, антисанитарию и смертность среди заключённых.

Существует предположение, что Эдуард Вайтер лично казнил — выстрелом в затылок — антифашиста Георга Эльзера, и это было сделано по приказу Генриха Мюллера, отданному с ведома Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера. Также в найденном после войны письме Мюллера Вайтеру содержались прямые указания по возможности выдать смерть Эльзера (которого в письме называли Эллером) за результат бомбардировки лагеря авиацией союзников. Некоторые свидетели утверждали, что незадолго до смерти Эльзера опасавшийся будущего судебного процесса Вайтер, лично беседовал с ним, пытаясь заручиться его поддержкой.

Последние дни и смерть 
26 апреля 1945 года, вследствие стремительного приближения англо-американских войск к лагерю Эдуард Вайтер бежал со своего места работы, направившись в замок Иттер, где находился ряд высокопоставленных пленников нацистов, таких, как Эдуар Даладье и Поль Рейно. Со слов последнего, бывший комендант Дахау последние дни жизни провёл в попойках и пораженческих настроениях, постоянно рассуждая о казнях заключённых в Дахау и предстоящем для него возмездии от союзников. Наконец, под утро 2 мая 1945 года он был найден мёртвым, с огнестрельной раной головы в одной из комнат замка. По официальной версии, которой в частности придерживался и Рейно, Эдуард Вайтер застрелился, чтобы избежать суда за совершение военных преступлений. По другой версии, он был убит эсэсовцами из охраны замка за свои пораженческие настроения.

Эдуард Вайтер был похоронен в безымянной могиле у стен замка Иттер. Спустя два дня после его смерти замок был освобождён американскими войсками.

Литература

Примечания 

Участники Первой мировой войны (Германия)
Члены НСДАП
Офицеры СС
Нацистские преступники
Коменданты концлагеря Дахау
Застрелившиеся в Германии